Lučane su naselje u sastavu grada Sinja, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopis 
Naselje se nalazi sjeverno od Radošića.

Stanovništvo

Povijest
U NOB-u tijekom Drugog svjetskog rata sudjelovalo je 113 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Sinja